Komenského lípa, případně lípa Komenského, je označení, které nese několik památných a pamětních stromů, z většiny zaniklých. Zpravidla nějakým způsobem souvisely s osobností Jana Amose Komenského.

 Komenského lípa (Babí) – zaniklý strom na Babí u Náchoda, okres Náchod
 Komenského lípa (Brno) – zaniklý strom v Brně, okres Brno-město
 Komenského lípa (Suchdol nad Odrou) – památný strom v Suchdole nad Odrou, okres Nový Jičín
 Lípa Komenského (Rýmařov) – památný strom v Rýmařově, okres Bruntál